Irondale ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Irondale (Alabama)
 Irondale (Colorado)
 Irondale (Georgia)
 Irondale (Missouri)
 Irondale (Ohio)
 Irondale (Washington)
 Irondale Township (Crow Wing County, Minnesota)

in Kanada:
 Irondale (Ontario)

Fluss:
 Irondale River, Ontario